Ponte Velha (alte Brücke) steht für Brücken in Portugal:
Ponte Velha de Padastros
 Ponte Velha (Macieira de Cambra)
 Ponte Velha de São Pedro da Torre
 Ponte Velha de Mértola 
 Ponte Velha do Vouga 
 Ponte Velha (Portimão)

Siehe auch:
 Alte Brücke
 Old Bridge
 Pont Vieux